Котник () — словенская фамилия.

Известные носители 
 Котник, Андрей (род. 1995) — словенский футболист, полузащитник.
 Котник, Глория (род. 1989) — словенская сноубордистка.
 Котник, Матиц (род. 1995) — словенский футболист, голкипер.
 Котник, Славко (род. 1962) — югославский и словенский баскетболист.